Schubring ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Schubring, Geburtsname von Eva Gräfin Finck von Finckenstein (1903–1994), deutsche Politikerin
Gert Schubring (* 1944), deutscher Mathematikhistoriker und Mathematikdidaktiker
 Harald Walter Bernhard Schubring, bekannt als Ted Herold (1942–2021), deutscher Sänger

 Klaus Schubring (* 1940), Historiker und Hochschullehrer
 Konrad Schubring (1911–1966), deutscher Altphilologe, Epigraphiker und Medizinhistoriker
 Marc Schubring (* 1968), deutscher Komponist
 Paul Schubring (1869–1935), deutscher Kunsthistoriker
 Walther Schubring (1881–1969), deutscher Orientalist